Breidenbach kan syfta på:
 Breidenbach, Moselle – en kommun i Frankrike
 Breidenbach, Hessen – en kommun i Tyskland